Seznam divizij z zaporedno številko 16.

Seznam 
 Pehotne
 16. (irska) divizija (Združeno kraljestvo)

 Oklepne
 16. oklepna divizija (ZDA)

Glej tudi